Der Gerichtsbezirk Caspe ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Saragossa.

Der Bezirk umfasst 16 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Caspe.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Saragossa